Солецький () — прізвище.

 Андрій Солецький — маляр.
 Лукаш Солецький (1827—1900) — польський церковний діяч, професор і ректор Львівського університету (1864—1865), римо-католицький Перемишльський єпископ (1881—1900).
 Тадеуш Солецький — польський архітектор.

Польські прізвища